Фитна (и ) — 16-километровый ударный кратер на поверхности луны Сатурна — Энцелада. Координаты центра —  Этот кратер — девятнадцатый по величине на Энцеладе, его диаметр составляет 16,5 км. Кратер подвергался релаксации поверхности после удара. Название кратера получило официальное утверждение в 2006 году. Назван в честь Фитны — сестры главного героя «Рассказа о Ганиме ибн Айюбе» из сборника Тысяча и одна ночь.

См. также 
 Список геологических структур на Энцеладе

Примечания 

Кратеры Энцелада
Поверхность Энцелада
Объекты, названные в честь персонажей «Тысячи и одной ночи»